Le GZA 651 était un bus produit par GZA (filiale de bus de GAZ) de 1951 à 1973. Le véhicule était basé sur le camion GAZ-51. Le véhicule a été abandonné en 1973, le successeur était le KAvZ-685.

Liens externes 
 Bus detailed model description GZA (russe)
 KAvZ-651 (russe)

Modèle d'autobus
Poids lourd des années 1950
Poids lourd des années 1960